Чемпионат Исландии по футболу 1958 года — 47-й розыгрыш чемпионата Исландии. Чемпионом в 5-й раз стал клуб «Акранес».

Итоговая таблица

Итоги и факты 
 Из высшего дивизиона вылетел ИБХ, его место занял «Троттур».
 Для определения выбывающего клуба между «Фрамом» и ИБХ был проведён дополнительный матч плей-офф, в котором «Фрам» одержал победу 6:0.

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1958 год в Исландии
Футбол в Европе в 1958 году